Název Porubský potok má více vodních toků:

 Porubský potok (přítok Čierne vody) – levostranný přítok Čierne vody na Slovensku v okresech Sobrance a Michalovce
 Porubský potok (přítok Podhradského potoka) – levostranný přítok Podhradského potoka na Slovensku v okrese Ilava
 Porubský potok (přítok Rajčanky) – pravostranný přítok Rajčanky na Slovensku v okrese Žilina